Nordpilen kan avse:

Nordpilen (tåg) – ett tidigare namn på nattåget Stockholm-Narvik, för nutida förhållanden se Norrlandståget. Under 1990-talet kom Nordpilen att betyda ett särskilt trafikkoncept för nattågen mellan övre Norrland och i första hand Göteborg, i andra hand Stockholm. Senare kom Nordpilen att bara gälla nattåget Jämtland-Göteborg. Det var utrustat med bl.a. biovagn, där filmer visades.
Nordpilen Luleå Dart Club – en dartklubb
Nordpilen (musikgrupp) – en svensk musikgrupp med Stig Vig